Tres Arroyos kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de Tres Arroyos, kommun, Buenos Aires, 
 Tres Arroyos (kommunhuvudort), Buenos Aires, 

Robotskapade Argentinaförgreningar